Jürgen Rittenauer (Bad Friedrichshall, 1986. május 18. –) német labdarúgó, az 1. FC Rielasingen-Arlen kapusa.

További információk 
Jürgen Rittenauer a transfermarkt.de oldalon 

1986-ban született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
A VfR Aalen labdarúgói
A Hallescher FC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek